Скаджит ():

 Скаджит — округ штата Вашингтон, США.
 Скаджит — река на северо-западе США и юго-западе Канады.
 Скаджит — индейское племя в Северной Америке.